Stati Uniti d'America
 Tishomingo – città della Contea di Tishomingo, Mississippi
 Tishomingo – capoluogo della Contea di Johnston, Oklahoma